Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Mary Joe Fernández che ha battuto in finale Amanda Coetzer 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Steffi Graf (secondo turno)
 Jana Novotná (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (semifinali)
 Mary Joe Fernández (campionessa)

 Nathalie Tauziat (primo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (finale)
 Irina Spîrlea (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1995